Jasnaja Polana – osiedle w Rosji w obwodzie kaliningradzkim
 Jasnaja Polana – wieś w Rosji, w sielsowiecie dubowickim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim

 Zobacz też
 Jasna Polana – ujednoznacznienie